Syncerus is een geslacht van zoogdieren uit de  familie van de Bovidae (Holhoornigen).

Soort en ondersoort 
 Syncerus caffer (Sparrman, 1779) (Kafferbuffel)
 Syncerus caffer nanus (Boddaert, 1785) (Bosbuffel)

Holhoornigen